WDR75 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 2-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 830 амінокислот, а молекулярна маса — 94 499.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах як транскрипція, регуляція транскрипції, процесинг рРНК, біогенез рибосом, ацетиляція. 
Локалізований у ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 2

Некатегоризовані білки